Суперкубок Північної Ірландії з футболу 2015  — 8-й розіграш турніру. Матч відбувся 1 серпня 2015 року між чемпіоном Північної Ірландії Крузейдерс та володарем кубка Північної Ірландії Гленторан.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 
 Про матч на сайті BBC 

2015
Північна Ірландія